Abbrederis ist der Familienname folgender Personen:

 Jared Abbrederis (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Johann Matthäus Abbrederis (1652–nach 1725), österreichischer Orgelbauer